Giancarlo Ottolina – calciatore italiano
 Sergio Ottolina – ex velocista italiano